Andrea Peron (1971) (Varese, 1971), ciclista italià
 Andrea Peron (1988) (Camposampiero, 1988), ciclista italià